klejnot – zwieńczenie hełmu heraldycznego
 Klejnot – telewizor Szmaragd 902, z 21 calowym kineskopem
 klejnot – inaczej kamień szlachetny